El término doblada se puede referir a:

Doblada, tipo de empanada en la comida chilena
Doblada, tipo de tortilla rellena en la comida guatemalteca
Doblada, tortilla doblada bañada en salsa en la comida mexicana